Vigia (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Vigia (berg), berg in Kaapverdië